Agnieszka – imię żeńskie
 Agnieszka – księżna raciborska, żona Leszka
 Agnieszka – bohaterka powieści Disneyland Stanisława Dygata
 Agnieszka – pierwszy minialbum grupy Closterkeller z 1993 r.
 Agnieszka – film polski z 1972 r. w reż. Anette Olsen
 Agnieszka 46 – film polski z 1964 r. w reż. Sylwestra Chęcińskiego